Jakub Janda (ur. 27 kwietnia 1978 w Čeladnej, powiat Frýdek-Místek) – czeski skoczek narciarski i polityk. Zawodnik klubu Dukla Frenštát pod Radhoštěm, srebrny i brązowy medalista mistrzostw świata w 2005, zdobywca Pucharu Świata w sezonie 2005/2006, zwycięzca 54. Turnieju Czterech Skoczni. Od 2017 deputowany do Izby Poselskiej Republiki Czeskiej z ramienia ODS.

Kariera sportowa

Początki kariery 

W Pucharze Świata zadebiutował w sezonie 1996/1997. Po raz pierwszy znalazł się w czołowej dziesiątce w marcu 2001, zajmując 7. miejsce w Trondheim. Pierwsze podium udało mu się wywalczyć w styczniu 2003 w Libercu (3. lokata). Do roku 2004 było to jego największe osiągnięcie w zawodach tej rangi.

Od początku kariery zwracał na siebie uwagę głównie ze względu na bardzo odważny styl skakania, z nisko wychyloną sylwetką, przypominającą ułożenie w locie Japończyka Kazuyoshiego Funakiego. Przez wiele lat próby naśladowania mistrza olimpijskiego z Nagano nie przynosiły jednak rezultatów. Jakub Janda startował bez większych sukcesów w wielkich imprezach narciarskich. Na igrzyskach w Salt Lake City był 44. w konkursie na skoczni dużej oraz 39. na skoczni normalnej. Był także powoływany na mistrzostwa świata. W debiucie w Ramsau (1999) był poza czołową trzydziestką w obu indywidualnych konkursach; w Lahti w 2001 zajął 17. (normalna skocznia) i 27. miejsce (duża skocznia). Na mistrzostwach w Val di Fiemme w 2003 był 14. na skoczni normalnej i 25. na dużej. Bez powodzenia występował na mistrzostwach świata w lotach narciarskich (w 1998 w Oberstdorfie, w 2000 w Vikersund, w 2002 w Harrachovie i w 2004 w Planicy – poza czołową trzydziestką).

Współpraca z Vasją Bajcem i awans do światowej czołówki

Sezon 2004/2005 
Przełomowy okazał się dla niego sezon 2004/2005. Trenerem czeskiej reprezentacji skoków narciarskich został wówczas Słoweniec Vasja Bajc. Podczas Letniego Grand Prix w 2004 zajął m.in. trzecie miejsce w konkursie w Zakopanem. Od początku sezonu zimowego regularnie bywał w ścisłej czołówce zawodów – zajął 3. miejsce w Ruce (listopad 2004) oraz 2. miejsce w Trondheim (grudzień 2004). W styczniu 2005 odniósł pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata – wygrał konkurs w Titisee-Neustadt (dzień wcześniej uplasował się na 2. miejscu). Na rozgrywanych w lutym tego samego roku mistrzostwach świata zdobył dwa medale – srebrny na skoczni normalnej oraz brązowy na dużej. W klasyfikacji generalnej PŚ sezonu 2004/2005 zajął 6. lokatę, zdobywając 1164 pkt, choć jeszcze na dwa konkursy przed końcem był 3.

Latem 2005 wszystkie 9 konkursów Letniego GP ukończył w pierwszej dziesiątce, cztery z nich wygrywając, raz stając na drugim i raz na trzecim stopniu podium. Wyniki te dały mu zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu.

Sezon 2005/2006 
Sezon zimowy 2005/2006 rozpoczął zwycięstwem w zawodach Pucharu Świata w Ruce 26 listopada 2005. W pierwszej części sezonu wygrywał w Lillehammer, Harrachovie i Engelbergu. Turniej Czterech Skoczni rozpoczynał w roli lidera Pucharu Świata oraz głównego faworyta. Każdy z czterech konkursów ukończył na podium (trzecie miejsce w Oberstdorfie, zwycięstwo w Garmisch-Partenkirchen, oraz dwa drugie miejsca, w Innsbrucku i Bischofshofen). Ostatecznie Czech wygrał cały turniej ex aequo z Janne Ahonenem. Po turnieju zajął 7. miejsce podczas mistrzostw świata w lotach na Kulm. Występ na igrzyskach olimpijskich w Pragelato ukończył na 13. miejscu na normalnej i 10. na dużej skoczni. W ostatnich 10 konkursach Pucharu Świata stanął na podium tylko raz (2. miejsce w Lahti), jednak przewaga wypracowana na początku zimy dała mu, jako pierwszemu Czechowi w historii, triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Zgromadził 1151 punktów (o 13 mniej niż sezon wcześniej) i drugiego Janne Ahonena wyprzedził o 127 pkt.

Kryzys i powrót do formy 

Mimo sukcesów Jakuba Jandy, w trakcie sezonu 2005/2006 pojawiły się wewnętrzne konflikty w ekipie czeskich skoków, spowodowane walką o wpływy, toczącą się między osobami związanymi z kadrą. Sytuacja ta zniechęciła Vasję Bajca do dalszej pracy z reprezentacją. W konflikcie tym Jakub Janda opowiedział się po stronie szkoleniowca, grożąc, że jeśli Słoweniec odejdzie, jest gotów nawet zakończyć karierę. Mimo to, po zakończeniu sezonu Vasja Bajc zrezygnował ze stanowiska i został trenerem reprezentacji Słowenii. Jakub Janda zdecydował się na kontynuowanie kariery pod wodzą nowego trenera, Austriaka Richarda Schallerta. Od tego czasu ani razu nie stanął na podium Pucharu Świata. W sezonie 2006/2007 tylko dwukrotnie udało mu się zająć miejsce w pierwszej dziesiątce; najlepszą lokatę – 4. – zajął pod koniec sezonu w konkursie w Kuopio. Występ na mistrzostwach świata w Sapporo zakończył się dla niego 20. miejscem na dużej skoczni i 18. na normalnej. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął 22. pozycję, z 253 punktami na koncie.

Na początku sezonu 2007/2008 znalazł się poza reprezentacją Czech. Dopiero dzięki dobrym występom w Pucharze Kontynentalnym wrócił do reprezentacji. Zaledwie pięciokrotnie udało mu się zająć miejsce w punktowanej trzydziestce, przy czym za każdym razem była to lokata w trzeciej dziesiątce. W klasyfikacji generalnej PŚ zajął 49. miejsce (szóste miejsce wśród Czechów). Przed sezonem 2008/2009 został przesunięty z kadry A do kadry B.

Trenując w kadrze B, późnym latem 2008 ponownie nawiązał kontakt z Vasją Bajcem, który akurat podjął pracę w Tureckim Związku Narciarskim. Janda wygrał zawody Letniego Pucharu Kontynentalnego w Oberstdorfie, a tydzień później zajął 5. miejsce podczas finału Letniego Grand Prix w Libercu. W sezonie zimowym 2008/2009 trzykrotnie udało mu się znaleźć w pierwszej dziesiątce zawodów, najlepszą lokatę (6.) zajmując w Zakopanem. Sezon ukończył na 22. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Bardzo podobną dyspozycję prezentował także w sezonie 2009/2010. Najlepszy wynik osiągnął w Willingen, w ostatnim konkursie przed igrzyskami olimpijskimi – zajął wówczas 7. miejsce. Na IO w Vancouver dwukrotnie uplasował się w 2. dziesiątce (14. miejsce na normalnej i 17. na dużej skoczni). Puchar Świata, tak jak w 2007 i 2009 roku, ukończył na 22. pozycji. W sezonie 2010/2011 punktował stosunkowo regularnie, ale na ogół były to lokaty w trzecich dziesiątkach zawodów (tak też zakończyły się jego starty na mistrzostwach świata w Oslo – 21. i 28. lokata). W klasyfikacji końcowej Pucharu Świata uplasował się na 34. pozycji.

W kolejnych sezonach zwykle występował w Pucharze Świata, jednak nie osiągnął dużych sukcesów. Najsłabszy dla niego był sezon 2012/2013, kiedy zdobył zaledwie 13 punktów PŚ. Kolejny sezon był z kolei najlepszy w ostatnich latach jego kariery – uzyskał wówczas w PŚ 242 punkty, co dało mu 28. miejsce w klasyfikacji końcowej (trzykrotnie uplasował się w pierwszej dziesiątce zawodów, najwyższe miejsce zajmując w grudniu 2013 w Engelbergu – 5.). Na imprezach mistrzowskich nie osiągał już większych sukcesów.

W 2017 w związku z wyborem do parlamentu Jakub Janda zakończył karierę sportową. Jego ostatnim startem w Pucharze Świata był konkurs drużynowy w Wiśle 18 listopada 2017.

Działalność polityczna 
W 2008 przystąpił do Obywatelskiej Partii Demokratycznej. Został szefem jej koła we Frenštácie pod Radhoštěm, a także członkiem rady regionalnej partii. W wyborach w 2013 kandydował do Izby Poselskiej, zaś w wyborach w 2016 – również bez powodzenia – do rady kraju morawsko-śląskiego. W wyborach w 2017 i 2021 uzyskiwał mandat posła.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Jandy na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Jandy na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Jandy na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych PK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych PK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy olimpijczycy
Czescy skoczkowie narciarscy
Członkowie Izby Poselskiej Republiki Czeskiej
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Politycy Obywatelskiej Partii Demokratycznej
Triumfatorzy Turnieju Czterech Skoczni
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1978
Zdobywcy Pucharu Świata w skokach narciarskich